Il doppio del torneo di tennis Moncton Men's Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Jae-Sung An e Hiroki Kondo che hanno battuto in finale Daniel Chu e Adil Shamasdin 6-2, 2-6, [12-10].

Teste di serie 

 Kyu-Tae Im /  Danai Udomchoke (semifinali)
 Olivier Charroin /  Erik Chvojka (quarti di finale)

 Marinko Matosevic /  Jose Statham (quarti di finale)
 Raven Klaasen /  Nathan Thompson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Moncton Men's Challenger 2008